Ponte de Abrantes pode ser:
Ponte ferroviária de Abrantes
Ponte rodoviária de Abrantes

Desambiguação